Sparmann ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Sparmann (* 1981), deutsche Moderatorin
 Carl Christian Sparmann (1805–1864), deutscher Landschaftsmaler
 Erich Sparmann (1907–nach 1949), deutscher SS-Funktionär 
 Friedrich Sparmann (1890–1969), deutscher Pädagoge, Heimatforscher und Publizist

Siehe auch:
 Anders Sparrman (1748–1820), schwedischer Arzt, Botaniker und Ornithologe